Гуальтьеро Тумиати (; 8 мая 1876, Феррара — 23 апреля 1971, Рим) — итальянский театральный деятель, , , .

Биография 
Сын известного юриста. Брат писателя Коррадо и драматурга Доменико Тумиати. Дядя Франческо Тумиати, героя-антифашиста.

Изучал право во Флоренции, некоторое время работал юристом в фирме своего отца. Посещал курсы актёрского мастерства. Дебютировал, как актёр в возрасте около тридцати лет, играл в местных театральных труппах.

Вместе со своей женой, актрисой и художницей Берил Хайт, в 1928 году основал «Sala Azzurra» («Голубая комната»), один из первых авангардных театров Италии.

В 1936—1937 годах преподавал актёрское мастерство в Академии драматического искусства в Риме. В 1940 году руководил Академией любительской драматургии в Милане, где его учениками были Джорджо Стрелер и Паоло Гросси.

Последние десять лет своей жизни был слепым.

С 1935 по 1956 года снялся в 37 фильмах.

Избранная фильмография 
  — Война и мир — Граф Кирилл Безухов (нет в титрах)
  — Странствия Одиссея — Лаэрт
  — Трагедия Риголетто
  — Граф Монте-Кристо — аббат Фариа (дублирует Владимир Емельянов)
  — Корабль проклятых женщин — Пьетро Силварис
  — Процесс над городом — главный прокурор
  — Приключения Мандрена — принц Гуидо
  — Мы грешники
  — Мечта о Зорро
  — Маленький мир Дона Камилло
  — Три корсара — граф Вентимилья
  — Ничьи дети — дон Деметрио
  — Запрещённый Христос — отец Бруно
  — Сердца над морем — адмирал Сильвестри, дед Паоло
  — Эдера
  — Человек в серых перчатках
  — Пассаторе — отец Стефано
  — Капитанская дочка — Андрей Гринёв, отец Петруши Гринева
  — Евгения Гранде — отец Евгении
  — Маломбра — граф Чезаре д’Орменго
  — Девушка из Неаполя — ''Никколо Паганини

Примечания

Ссылки 
 

Актёры театра Италии
Киноактёры Италии
Театральные деятели Италии